Občine in mesta () so upravne podrazdelitve drugega nivoja Srbije. Država je razdeljena na 145 občin (, ednina: ; 38 v južni in vzhodni Srbiji, 42 v Šumadiji in zahodni Srbiji, 37 v Vojvodini in 28 na Kosovu in Metohiji) in 29 mest (srbska latinica: , ednina: ; 9 v južni in vzhodni Srbiji, 10 v Šumadiji in zahodni Srbiji, 8 v Vojvodini in ena na Kosovu in Metohiji) in tvorijo osnovno raven lokalne samouprave.

Občine in mesta so upravne enote Srbije in tvorijo 29 upravnih okrajev, razen mesta Beograd, ki ni del nobenega okraja.

Mesto se lahko deli in ne na mestne občine (, ednina: ) odvisno od njihove velikosti. Trenutno je v Srbiji šest mest z mestnimi občinami: Beograd, Novi Sad, Niš, Požarevac, Užice in Vranje sestavlja po več mestnih občin, razdeljenih na »urbane« (v samem mestu) in »druge« (predmestne). Obstaja 30 mestnih občin (17 v Beogradu, 5 v Nišu in po 2 v Novem Sadu, Požarevcu, Užicah in Vranju).

Seznam občin 
To je seznam občin v Srbiji, kot ga določa Zakon o teritorialni organizaciji. Ne vključuje občin na Kosovu, ki jih je ustanovil UNMIK po letu 1999. Podatki o prebivalstvu so povzeti iz popisa 2011.

Popis ni bil opravljen na Kosovu, ki je pod upravo UNMIK-a, zato številke prebivalstva za občine na Kosovu niso navedene.

 1.Sedež občine je Dragaš
 2.^ Nepopolna pokritost

Seznam mest in mestnih občin

Glej tudi 
 Upravna delitev Srbije
 Upravni okrajiSrbije
 Seznam mest v Srbiji

Opombe in sklici
Opombe

Sklici

 Občine Srbije 2008, Statistični urad Srbije, izdano januar 2009. (Javna domena, glej predlogo:PD-SerbiaGov )

Zunanje povezave 
 Standing Conference of Towns and Municipalities of Serbia

Upravna delitev Srbije